Cattini ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand «Pic» Cattini (1916–1969), Schweizer Eishockeyspieler
 Hans Cattini (1914–1987), Schweizer Eishockeyspieler